Вильягонсало-Педерналес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альфос-де-Бургос. Занимает площадь 13,53 км². Население — 1584 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 7 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Бургоса